A 2013–2014-es német labdarúgó-bajnokság első osztálya, a német labdarúgó-bajnokságnak - eredeti, német nevén Fussball-Bundesliga - az 51. szezonja, 2013. augusztus 9-én kezdődött. Az előző szezonban feljutott a másodosztály első helyezettje, a Hertha BSC, valamint a 2. helyen végzett Eintracht Braunschweig együttese. Az osztályozót az 1899 Hoffenheim, a Kaiserslauternnel szemben 3-1, 2-1-re nyerte meg, így ez a csapat maradt az első osztályban. Kiesett viszont a 17. helyen végzett Fortuna Düsseldorf, és 18. helyen végzett Greuther Fürth.
A bajnokságot a Bayern München nyerte meg, ez volt a bajor csapat 24. német bajnoki címe.

Csapatok

Tabella 

| rowspan="8" style="background-color: #fafafa;" |

Kereszttáblázat

Osztályozó 

Bentmarad a Hamburger SV 1-1-es összesítéssel, vendégként lőtt több gól miatt.

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2014. május 10.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2014. május 10.

A bajnok csapat és az év játékosa

Az idény álomcsapata 

Az idény álomcsapata a Kicker - német sportmagazin - osztályzatai alapján. Az álomcsapat a szezonban népszerű 4-2-3-1-es felállás alapján készült, a saját posztjukon legjobb értékelést kapott játékosok neveit tartalmazza. A játékosok minden mérkőzés után 1-5-ig kapnak értékelést, ahol az 1-es a legjobb érdemjegy. A játékosok melletti számok az összesített eredményt tartalmazzák.
Kapus:  Bernd Leno (Bayer Leverkusen, 2,62)
Hátvédek:  David Alaba (Bayern München, 2,93),  Mats Hummels (Borussia Dortmund, 2,96),  Ömer Toprak (Bayer Leverkusen, 2,89),  Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund, 3,24)
Középpálya:  Philipp Lahm (Bayern München, 2,78),  Daniel Baier (FC Augsburg, 2,93)
Támadó középpálya:  Arjen Robben (Bayern München, 2,47),  Marco Reus (Borussia Dortmund, 2,50),  Franck Ribéry (Bayern München, 2,50)
Csatár:  Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2,84)

Az idény legjobb játékosa a Kicker osztályzatai alapján:  Arjen Robben (Bayern München, 2,47)

Lásd még 
 2013–2014-es DFB-Pokal
 2013–2014-es Bundesliga 2

További információk 
 A Bundesliga hivatalos oldala 
 2013-14-es Bundesliga szezon a fußballdaten.de oldalán
 2013-14-es Bundesliga szezon a weltfußball.de oldalán

Jegyzetek 

Német labdarúgó-bajnokságok
német 1